Theodor Körner henviser til blandt andre:

 Theodor Körner (forfatter) (1791–1813) – tysk forfatter
 Theodor Körner (præsident) (1873–1957) – østrigsk general og politiker